Die Abkürzung RFO steht für:

 Réseau France outre-mer, eine Rundfunkanstalt für die Überseeterritorien Frankreichs
 Regionalfernsehen Oberbayern, ein Fernsehsender mit Sitz in Rosenheim
 Racing & Football Outlook, eine Zeitschrift über Wettspiele 
 Residual Fuel Oil, eine Handelsbezeichnung für einen Typ von Schweröl

Abkürzung